Das Abierto GNP Seguros 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 3. bis 9. April 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto GNP Seguros 2017 fand vom 1. bis 3. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Monterrey